Boyolali is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Midden-Java op Java.

 

Regentschap of stadsgemeente in Midden-Java